Флаг Земе́тчинского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Земетчинского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две равные части — зелёную и красную — нисходящей наклонной линией, отстоящей вверху от древка, и внизу от свободного края на расстояние, составляющее 1/5 от длины полотнища. В середине выполненная жёлтыми и оранжевыми красками фигура медведя несущего на спине обвязанный верёвками обрубок дерева с дуплом».

Обоснование символики 
Флаг Земетчинского района разработан на основе герба района.

Населённый пункт Земетчино возник в конце XVII века. Первое упоминание о Земетчино относится к 1684 году.

Первоначальное название — «село Рождественское». Своё первое название населённый пункт получил в честь Христорождественской церкви, построенной в селе.

С 1722 года в документах стало встречаться и второе название пункта «Земетчина». Второе название населённый пункт получил в силу того, что основан он был земцами (бортниками занимавшимися примитивным пчеловодством). Они собирали «дикий мёд», то есть мёд, собранный от диких пчёл, не принимая никаких мер по части ухода за пчёлами. Впоследствии земцы стали заниматься земледелием. Этому способствовали благоприятные условия: чернозёмная земля и обилие воды (река Машня, богатая рыбой). Богатые урожаи привели к развитию торговли, в основном хлебом.

Разделение флага на зелёное и красное полотнище символизирует эти места как богатые лесами (зелёный) и полями (красный). Такое деление символизирует также сельскохозяйственное (зелёный) и промышленное (красный) развитие района.

Фигура медведя символически многогранна. «Хозяин» леса — символ смелости и мужества, стойкости и бережливости.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, плодородие.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника

Жёлтый цвет — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания 

Флаги с изображением медведя